Алексей Александрович Таци́й () — украинский советский архитектор, заместитель начальника Управления по делам архитектуры при Совете народных комиссаров УССР, директор института «Гипросельстрой».

Биография 
Родился  в городе Полтава.

В 1923—1929 годах учился в Харьковском технологическом институте. После завершения учёбы до 1933 года работал в Украинском научном институте сооружений в Харькове, и продолжил обучение в аспирантуре этого же института.

После войны работал заместителем начальника Управления по делам архитектуры при Совнаркоме УССР.

Умер 13 марта 1967 года в Киеве, где и похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
 Дочь — израильский скульптор Ирина Алексеевна Райхваргер, супруга художника Яна Раухвергера;
 Дочь — украинский архитектор Наталия Лесьо;
 Дочь — заслуженный геолог Украины Оксана Алексеевна Таций;
 Сын — украинский архитектор Евгений Алексеевич Таций;
 Сын — биофизик Юрий Алексеевич Таций;
 Внучка — архитектор и дизайнер Ольга Евгеньевна Таций.

Проекты 
 Жилой дом по улице Михаила Грушевского, 9, Киев (совместно с С. А. Бекетовым);
 Жилой дом по улице Коминтерна, 3/25, Киев;
 Кинотеатр «Киев», Киев (1937, совместно с В. И. Чуприной и В. М. Онащенко);
 Дом Проектов по бульвару Леси Украинки, 26, Киев;
 Дом Красной Армии, Харьков (в соавторстве с И. Ю. Каракисом, А. М. Касьяновым, М. Ф. Покорным, совместно с художником В. Г. Мелеером);
 Сенной рынок, Киев;
 Павильон Украинской ССР на ВСХВ;
 здание Криворожского городского совета (1933—1934).

Награды 
 Орден Ленина (23.01.1948);
 Орден Трудового Красного Знамени (16.09.1939).

Примечания

Источники 
 Таций Алексей Александрович // Харьков. Энциклопедический словарь : справ. пособие / В. О. Соловьёв, Л. В. Раенко. — Харьков, 2014. — 1021 с. — С. 771.

Ссылки 
 Алексей Александрович Таций.
 Киевский календарь.

Архитекторы СССР
Архитекторы Киева
Выпускники Харьковского политехнического института
Похороненные на Байковом кладбище